Khanjin est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronye
Andrea Khanjin (née en 1987), femme politique canadienne en Ontario

Toponyme

, village de la province de Zandjan

Voir aussi